Brickhill ou Brick Hill est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme 
Joan Brickhill (1924-2014), actrice sud-africaine
Paul Brickhill (1916-1991), auteur et pilote de guerre australien

Toponyme

Royaume-Uni 
 Brickhill, paroisse civile située dans le Bedfordshire ;
 Bow Bickhill, village et paroisse civile du borough de Milton Keynes, Buckinghamshire ;
 Great Brickhill, village et paroisse civile d'Aylesbury Vale, Buckinghamshire ;
 Little Brickhill, village et paroisse civile du borough de Milton Keynes, Buckinghamshire.

États-Unis 
 Brick Hill, district historique de Baltimore, Maryland

Hong Kong
 Brick Hill, colline hongkongaise aussi connu sous le nom Nam Long Shan

Homonymie
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme